Københavns Rådhus har flere betydninger:
 Københavns Rådhus
 Københavns Rådhus (1479-1728)
 Københavns Rådhus (1728-1795)

Se også 
 Rådhuspladsen
 Københavns Kommune